Бокштейн может означать:

Бокштейн, Борис Самуилович (род. 1935) — советский и российский ученый, металловед; сын ученого-металловеда Самуила Зейликовича Бокштейна
Бокштейн, Илья Вениаминович (1937—1999) — израильский русскоязычный поэт, художник, эссеист, переводчик.
 Бокштейн, Самуил Зейликович (1910—1996) — советский учёный, металловед.